Миттаг () может означать:
 Миттаг, Гюнтер
 Миттаг, Аня
 Миттаг-Леффлер, Магнус Гёста
 Функция Миттаг-Леффлера
 Звезда Миттаг-Леффлера
 Теорема Миттаг-Леффлера
 Миттаг, Юдит Эссер (1921—2020) — немецкий врач-гинеколог, изобретатель безаппликаторных тампонов o.b., популяризатор идей женской гигиены.